Левер — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Левер, Фэт (род. 1960) — американский профессиональный баскетболист.
 Левер, Хэйли (1875—1958) — американский художник австралийского происхождения.

Топоним 
 Левер — населённый пункт и район в Португалии.

См. также 
 Левер Хаус
 Леверье